AAAP steht als Abkürzung für:
 Amateur Astronomers Association of Pittsburgh
 Amino Acid/Auxin Permease, eine Familie sekundärer Trägerproteine
 American Academy of Addiction Psychiatry
 American Association of Applied Psychologists
 American Association of Avian Pathologists
 American Association for Applied Psychology
 Asociación de Atletismo del Alto Paraná
 Atheists & Agnostics Alliance Pakistan, Aktivistengruppe für die Rechte von Atheisten in Pakistan

Abkürzung